Коннор Томас Пейн (; 11 ноября 1993, Гонконг) — австралийский футболист, вингер клуба «Уэстерн Юнайтед» и сборной Австралии.

Коннор — внук известного ирландского футболиста, участника чемпионата мира 1958 года Томми Кейси. Отец Коннора, Крейг — известный игрок в регби.

Коннор родился в Гонконге в семье выходцев из Англии. В восемь лет он вместе с родителями переехал в Австралию.

Клубная карьера 

Пейн начал карьеру в выступая за малоизвестные клубы «Малверн Сити» и «Бентли Гринс». В 2013 году он подписал контракт с «Мельбурн Виктори». 2 февраля в матче против «Мельбурн Харт» Коннор дебютировал в Эй-лиге. 16 февраля в поединке против «Уэстерн Сидней Уондерерс» он забил свой первый гол за клуб. В 2015 году Пейн выиграл чемпионат и Кубок Австралии в составе «Виктори».

Летом 2016 года Пейн был обменян в «Сентрал Кост Маринерс» на Митча Остина. 8 октября в матче против «Перт Глори» он дебютировал за новую команду. 6 ноября в поединке против «Аделаида Юнайтед» Пейн забил свой первый гол за «Сентрал Кост Маринерс».

14 апреля 2019 года Пейн подписал контракт с клубом-новичком Эй-лиги «Уэстерн Юнайтед».

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Австралии Пейн принял участие в молодёжном чемпионате мира в Турции. На турнире он сыграл в матчах против команд Сальвадора, Турции и Колумбии.

28 июля того же года в матче Кубка Восточной Азии против сборной Китая Коннор дебютировал за сборную Австралии.

Достижения 
Командные

 «Мельбурн Виктори»
 Чемпион Австралии — 2014/2015
 Обладатель Кубка Австралии — 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»
Игроки ФК «Сентрал Кост Маринерс»
Игроки ФК «Уэстерн Юнайтед»